

Geografia 

 Little Britain – antico distretto di Londra

Little Britain – township della Contea di Lancaster, Pennsylvania
Little Britain – località della Contea di Orange, New York

Televisione 
Little Britain – serie televisiva britannica